Les Aurelii Orestes sont des plébéiens romains membres d'une branche de la gens des Aurelii.

 Lucius Aurelius Orestes, consul en -157
 Lucius Aurelius Orestes, consul en -126
 Lucius Aurelius Orestes, consul en -103